Tour of the Mongoose — третий концертный тур колумбийской певицы Шакиры в поддержку её первого англоязычного альбома Laundry Service (2001). Данный тур является первым глобальным туром певицы, в рамках которого она посетила Северную Америку, Южную Америку, Азию и Европу. Согласно данным Sony Music, тур успешно собрал около $72 млн.

Телевидение и записи 

Съёмка тура состоялась 22 апреля 2003 года в Роттердаме (Нидерланды). Диск включает в себя некоторые песни с концерта, а также документальный фильм, который показывает подготовку певицы к шоу, процесс написания песен и её представления о социальной ответственности. Он также включает CD-диск, который содержит десять песен, записанных во время шоу. С CD-диска выпущены два сингла «Poem to a Horse» и «Whenever, Wherever Live».

Сет-лист 
{| width="100%"
|- valign="top"
| width="50%" |
Англоязычный
 «Ojos Así»
 «Si Te Vas»
 «Te Dejo Madrid»
 «Fool»
 «¿Dónde Están Los Ladrones?»
 «Que Me Quedes Tú»
 «Ciega, Sordomuda»
 «The One»
 «Dude (Looks Like a Lady)»
 «Back in Black»
 «Rules»
 «Inevitable»
 «Underneath Your Clothes»
 «Estoy Aquí»
 «Octavo Día»
 «Ready for the Good Times»
 «Un Poco de Amor»
 «Poem to a Horse»
 «Tú»
На бис:
  «Objection (Tango)»
  «Whenever, Wherever»
| width="50%" |
Испаноязычный
 «Ojos Así»
 «Si Te Vas»
 «Inevitable»
 «Ciega, Sordomuda»
 «Dude (Looks Like a Lady)»
 «Back in Black»
 «Rules»
 «Que Me Quedes Tú»
 «Estoy Aquí»
 «Octavo Día»
 «Ready for the Good Times»
 «Un Poco de Amor»
 «¿Dónde Están Los Ladrones?»
 «Te Dejo Madrid»
 «Tú»
На бис:
  «Te Aviso, Te Anuncio (Tango)»
  «Suerte»
|}

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Шакиры
Концертные туры 2002 года
Концертные туры 2003 года